Fínties (en llatí Phintias, en grec antic Φιντάας) fou tirà d'Agrigent. Es creu que va establir el seu poder sobre aquesta ciutat durant el període de confusió que va seguir a la mort d'Agàtocles de Siracusa el 289 aC, quan Hicetes II va prendre el poder a Siracusa.

Aviat va esclatar la guerra entre els dos tirans, i Hicetes i Fínties es van enfrontar. Fínties va quedar derrotat prop de Hibla. Hicetes es va enfrontar llavors amb els cartaginesos i va ser derrotat i Fínties, probablement aliat cartaginès va poder estendre la seva autoritat sobre bona part de Sicília. Entre les ciutats que dominava apareix Agyrium o Agírion, bastant allunyada d'Agrigent. Va mostrar la seva riquesa i poder fundant una nova ciutat a la que va donar el nom de Fínties a la que va portar tots els habitants de Gela que va arrasar.

La seva tirania el va privar de suport popular i algunes ciutats dependents es van revoltar; Fínties va ser prou hàbil per canviar de política i va començar un període de govern suau amb el que va poder conservar el govern fins a la seva mort, a una data desconeguda però que del text de Diodor de Sicília sembla que va ser abans de l'expulsió d'Hicetes II de Siracusa, probablement circa l'any 281 aC.

Per algunes monedes que s'han trobat es veu que va agafar el títol de rei a imitació d'Agàtocles.

Referències 

Tirans sicilians
Polítics sicilians
Polítics de l'antiga Grècia